Влади́мир Петро́вич Покро́вский (19.08.1928 — 14.03.1987) — монтёр Оршанского эксплуатационно-технического узла связи Министерства связи Белорусской ССР, Витебская область. Герой Социалистического Труда (16.01.1974).

Биография 
Родился 19 августа 1928 года в городе Мстиславль, центре Мстиславского района Оршанского округа Белорусской ССР, ныне в составе Могилёвской области Белоруссии. Из семьи рабочего. Русский.

Получил неполное среднее образование в местной школе. В годы Великой Отечественной войны подростком пережил немецко-фашистскую оккупацию (1941—1943). После освобождения района поступил в местную школу фабрично-заводского обучения в системе Наркомата связи СССР.

По окончании учёбы летом 1944 года получил направление в только что освобождённый от оккупантов Оршанский район Витебской области. Стал работать аварийным, а затем участковым надсмотрщиком линии связи в Оршанском линейно-техническом узле связи (ЛТУС), который размещался в деревне Гришаны Оршанского района (позднее, после восстановления разрушенной Орши, переведён непосредственно в районный центр). В зоне обслуживания Оршанского ЛТУСа Управления связи Наркомата (с 1946 года — Министерства) связи СССР (с 1955 года — Министерства связи БССР) по Витебской области находились Богушевский (упразднён в 1960 году), Дубровенский, Кохановский (упразднён в 1956 году), Оршанский, Сенненский и Толочинский районы области.

И уже тогда, в тяжелейших условиях разрухи и острой нехватки материалов, инструментов и средств передвижения, Владимир Покровский сумел проявить лучшие качества рабочего человека. Любая работа — будь то ремонт линий связи или их бандажирование — выполнялась им быстро и с безупречным качеством.

Юноше едва исполнилось 16 лет, когда суровой зимой 1944—1945 годов он достойно выдержал экзамен по профессии. Как дежурные по узлу связи, Владимир вместе с напарником выходили на ликвидацию повреждений в любое время суток, в любых погодных условиях. В первые месяцы после освобождения Оршанщины нередкими были случаи, когда необезвреженные снаряды и мины многочисленными подрывами нарушали работу связи и угрожали жизни самих ремонтников. Но юные связисты с честью держали нелёгкий экзамен, следуя неписаному правилу всё делать как можно быстрее и добротно. В суровое время войны и первые годы после неё комсомолец Покровский проявил лучшие качества рабочего человека, зарекомендовав себя как трудолюбивый и ответственный работник.

В 1948—1951 годах проходил срочную службу в рядах Советской Армии, после увольнения в запас вернулся к работе на Оршанском линейно-техническом узле связи (позднее Оршанский эксплуатационно-технический узел связи, ЭТУС) Витебского областного управления связи (с 1968 года – Витебского областного производственно-технического управления связи Минсвязи БССР), продолжил работать участковым надсмотрщиком, а с 1955 года — монтёром связи. 

В Минске, столице Белорусской ССР поступил на курсы кабельщиков-спайщиков. Учёбу снова окончил на «отлично». Старательный и смекалистый, он сразу обратил на себя внимание столичных преподавателей и специалистов. Ему предложили работу в Минске, столичную прописку и хорошую квартиру. После долгих раздумий всё же отказался от столь заманчивого предложения и вернулся в Оршу. В зоне обслуживания Оршанского ЭТУСа разворачивались работы по переключению воздушных линий связи на кабельные. В числе передовых работников узла В. П. Покровский принял самое действенное участие в коренном реформировании и переоборудовании сети связи в южной зоне Витебской области.

С переходом Оршанского ЭТУСа на подземную связь Владимир Петрович продолжил трудиться в организации кабельным техником, а затем кабельщиком-спайщиком.

Творческий труд и любовь к профессии позволили ему добиться отличного результата, когда число повреждений на его участке намного сократилось — в отличие от остальных работников узла. Ему стали доверять самые сложные и ответственные участки работ. Он участвовал во всех ремонтно-производственных работах, намного перекрывая при этом нормы выработки.

Возглавил школу передового опыта, на практике демонстрировал свой метод сращивания кабеля в Минске, Витебске и других городах.

Доведённые задания девятой пятилетки и принятые обязательства В. П. Покровский выполнил успешно.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 года за выдающиеся успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств Покровскому Владимиру Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Он неоднократно выходил победителем социалистического соревнования среди работников связи области и республики.

Ещё одним важным направлением деятельности В. П. Покровского стало наставничество. В 1980-х годах освоил смежную профессию и перешёл работать электромонтёром узла.

Принимал активное участие в общественно-политической работе организации и города. Три созыва подряд входил в состав городского Совета депутатов трудящихся (с 1977 года – народных депутатов). Как член партийного бюро Оршанского ЭТУСа (член КПСС с 1972 года) многое сделал по воспитанию молодых монтёров на славных традициях рабочего класса. Работал в организации до последнего дня жизни.

Проживал в городе Орша Витебской области. Скоропостижно скончался 14 марта 1987 года. Похоронен в Орше.

Награды   
 Золотая медаль «Серп и Молот» (16.01.1974);
 орден Ленина (16.01.1974)
 орден Трудового Красного Знамени (04.05.1971)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 и другими
 Отмечен дипломами и почётными грамотами.

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя Героя было занесено в Книгу Почёта Минсвязи БССР и в Книгу Почёта Оршанского ЭТУСа (ныне Оршанского районного узла электросвязи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»).
 В Мстиславле решением горисполкома от 23 октября 1987 года Краснофлотский переулок был переименован в улицу Покровского. 
 Память о Герое увековечена на мемориальной доске, которая была торжественно открыта в январе 2015 года на здании Оршанского районного узла электросвязи по улице Ленина, дом 46.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Витебской области

Примечания

Литература 
 Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 8. Мiнск, 1975.
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. Т. 5. Минск, 1982.
 Гордость и слава Могилёвщины. В 2-х ч.– Могилёв, 2005. - Ч.2.
 Знаменосцы трудовой славы. Минск, 1984.
 Памяць: гіст.-дакум. хроніка Оршы і Аршанскага раёна: У 2 кн. Кн. 2. – Мн.: БелЭн, 2000.
 Памяць: Мсціслаўскі раён: гіст.-дакум. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі. – Мiнск.: Полымя, 1990.

Ссылки 
  

Персональные пенсионеры союзного значения
Члены КПСС
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны